Claro peut désigner :

Pseudonyme 

 Nuno Claro (1977-), footballeur portugais ;

Toponyme 

 Claro, une commune suisse du canton du Tessin.

Patronyme 

 Adriano Correia Claro, un footballeur brésilien, né en 1984.
 Christophe Claro, un écrivain et traducteur français, né en 1962.
 Élisa Claro, une plasticienne et écrivain française, dernière femme d'André Breton.
 Léon Claro (1899-1991), architecte français

Titre 

 Claro, un film de Glauber Rocha, sorti en 1975.

Entreprises 
 Claro, un opérateur de téléphonie sud-américain.
 Claro Sports, une chaîne de télévision latino-américaine d'origine mexicaine.

Divers 
 La bibliothèque Claro (ou Claro toolkit), un outil informatique pour développeurs.
 Claro, claro claro et colorado claro, trois nuances de couleurs de cape de cigare.
Patronyme brésilien
Patronyme français
Patronyme portugais
Pseudonyme
Surnom
Abréviation